George Buchanan (1506-1582), poète latin moderne et historien écossais ;
  (1790-1952), ingénieur écossais ;
  (1865-1940), ingénieur britannique ;
 George Buchanan (1890-1955), modéliste écossais, militant syndical et député.
 George Wesley Buchanan (1921-2019), bibliste américain.